Hofstadter può riferirsi a:

Robert Hofstadter, fisico statunitense 
Douglas Hofstadter, scienziato cognitivo e filosofo
Leonard Hofstadter, personaggio della sit-com The Big Bang Theory